Oberland – nome tedesco della regione storica dell'Alta Ungheria, oggi Slovacchia
Oberland – zona alpina del canton Berna, in Svizzera
Oberland – distretto elettorale del Liechtenstein
Oberland – comune della Germania